Божково — название населённых пунктов:
 
 Божково — село в Алексеевском районе Белгородской области России.
 Божково — посёлок в Полтавском районе Полтавской области Украины.